Иоанн Златоуст:
 Иоанн Златоуст — христианский святой.
 «Иоанн Златоуст второй» — русский линейный корабль, спущенный на воду в 1749 году.
 «Иоанн Златоуст первый» — русский линейный корабль, спущенный на воду в 1751 году.
 «Иоанн Златоуст» — парусный 74-пушечный линейный корабль русского флота, спущенный на воду в 1825 году.
 «Иоанн Златоуст» — броненосец русского флота, типа «Евстафий, спущенный на воду в 1906 году.